Poço Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Poço Verde (kommun), Sergipe, 
 Poço Verde (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar